

Patronyme 

 Lignage Sweerts
 Michael Sweerts (1618-1664), peintre flamand
 Cornelis Sweerts (1669-1749), homme de lettres et libraire hollandais
 Emanuel Sweerts (1552-1612), homme d'affaires et collectionneur de tulipes

Autre 
 Le palais Sweerts-Sporck, complexe de deux bâtiments baroques situés dans la Nouvelle Ville de Prague.

Articles connexes 

 Lignages de Bruxelles
L’entourage de Cornelis Sweerts 

Homonymie de patronyme